Alexander Zverev era il detentore del titolo ma è stato squalificato prima del secondo turno.

In finale Rafael Nadal ha sconfitto Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Daniil Medvedev (semifinale)
  Alexander Zverev (secondo turno, squalificato)
  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Rafael Nadal (campione)

  Matteo Berrettini (primo turno, ritirato) 
  Cameron Norrie (finale) 
  Taylor Fritz (secondo turno) 
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)

Qualificati 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Oscar Otte (primo turno)

  Jeffrey John Wolf (secondo turno) 
  Yoshihito Nishioka (quarti di finale)

Lucky loser 

  Peter Gojowczyk (quarti di finale)
  Stefan Kozlov (secondo turno)

  Denis Kudla (primo turno)

Wildcard 

  Juan Alejandro Hernandez (primo turno)
  Feliciano López (primo turno)

  Fernando Verdasco (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2022